Emocionalna inteligencija
 Enciklopedija islama
 Elektronska industrija Niš
 oznaka za elektronsku jonizaciju ()